Poopak Niktalab (Tehran, Irán, 19 de mayo de 1970) es un autora e investigadora literaria iraní, especializada en literatura de los niños.

Biografía 
Nació en 1970 en Teherán en una familia cultural y literaria. Es una miembro  de Niktalab familia y uno de las hijas de Ahmad NikTalab.
Después de recibir un diploma en matemáticas y física, sea inmediatamente aceptada a Universidad Alzahra en el campo de matemáticas.

Ha colaborado con varias instituciones y organizaciones, incluyendo la Asociación iraní de Niños y Escritores Adolescentes (Navisak), Roshd Revistas, el Ministerio de Educación de Irán, etc. Es una de los teóricos de educación en el mundo.

También ha interaccionado con expertos de Banco Mundial en el campo de educación para un tiempo largo en el Ministerio de Educación de Irán.

Es también una especialista en la literatura de los niños mundiales.

Hay muchos de sus artículos en este campo. Según el ISNA agencia noticiosa,  es invitada a conferencias internacionales de literatura de los niños mundiales.

En el 200.º cumpleaños de Hans Christian Andersen,  esté otorgada el Premio de Búsqueda Excepcional  para la literatura de los niños.

Referencias 

Escritoras del siglo XXI
Mujeres de Irán del siglo XXI
Iraníes del siglo XXI
Escritoras de Irán
Poetisas de Irán
Escritores de literatura juvenil
Literatura juvenil
Poetas de Persia
Literatura infantil
Escritores de literatura infantil de Irán
Poetas musulmanes
Universidad Alzahra
Académicos de Irán
Poetas de Irán